„Masséna” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Masséna” – okręt liniowy typu Masséna z lat 60. XIX wieku, którego budowę rozpoczęto w 1835 roku jako okręt liniowy typu Suffren
 „Masséna” – pancernik (przeddrednot) z końca XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów